Radel Ravilevitch Fazleïev - en russe :  - (né le  à Kazan) est un hockeyeur international russe.

Biographie 
Formé au Ak Bars Kazan, Fazleïev est drafté en  par son club formateur en 2013. Il part cependant joué la même année au Canada pour les Hitmen de Calgary, ce qui lui permet d'êtrte drafté en  par les Flyers de Philadelphie. Il représente la Russie en équipe jeunes.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2013-2014 || Hitmen de Calgary || LHOu || 38 || 5 || 20 || 25 || 12 || 6 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 2014-2015 || Hitmen de Calgary || LHOu || 71 || 18 || 33 || 51 || 36 || 17 || 4 || 10 || 14 || 6
|-
| 2015-2016 || Hitmen de Calgary || LHOu || 59 || 19 || 52 || 71 || 46 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||65 ||6 ||10 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||Royals de Reading ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||63 ||4 ||15 ||19 ||24 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2018-2019 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||15 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Bars Kazan|| VHL || 16 ||2 ||5 ||7 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 14|| 0|| 3|| 3|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| CSK VVS Samara || VHL || 13|| 3|| 4||7 || 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || 17|| 3|| 12|| 15|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| 2020-2021|| Neftianik Almetievsk || VHL || 40|| 8|| 11|| 19|| 10||13 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2021-2022|| Neftianik Almetievsk || VHL  ||  ||

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||3||4||7|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||0||1||1|| 2||-1|| align="left"|  place
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 1 || 2 || 3 || 0 || +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Royals de Reading
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Neftianik Almetievsk